Champagne Leclerc Briant
  Maison de Champagne Daniel Leclerc